Le zonbi baréyé (ou baré yé) ou tout simplement "zonbi" en créole guyanais et "zombi baréyo" dans le créole francisé est un personnage figurant un zombie.

Histoire 
Les Zombi bare'yo ou les Zombies cernez sont des personnages issue  des légendes créoles. Il se réveillent et sortent  de leur tombe pour prendre l'esprit de quelqu'un.

Selon la légende le zombi et chef des nègres marrons, il symbolise traditionnellement une liberté retrouvée complète et sans restrictions, cette corde que les zombi bare yo guyanais tiennent à la main est la représentation du lien qui a uni Zumbi et ses "quilombolas" dans la mort. Le mot Zumbi a une origine africaine, il vient de "Nzambi" qui dans la langue bantu en Angola est synonyme de "force suprême " et de toute puissance.

Costumes 
Il sont vêtus d'une combinaison blanche avec une ceinture rouge, leur tète cagouler en forme de tête de chat, les zombis bayéro défilent en bandes et respectent les mêmes règles.

Rôles 
Pendant le carnaval ils circulent en bandes avec une cordes dans laquelle ils emprisonnent tout en sifflant et faisant la ronde.

Les zonbi baré yo font leurs ronde et siffle et chante "o zonbi baré yo, baréyo" en essayant d'encercler les spectateurs 

Le zombi est un diable qui hante les maisons, un esprit malin et facétieux la nuit il apparait sous une forme d'être humain.

Autres 
Zonbi bareyo , il rappelle les personnages des légendes créoles.

Les Zombi baré yo sont des revenants, mauvais esprits, lorsqu'ils apparaissent aujourd'hui, c'est au sein de groupes structurés, sans corde et sans sifflements.

Notes et références 

Zombie
Folklore guyanais